Gleason Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Gleason Building (Massachusetts), NRHP-ID 82001880
 Gleason Building (Montana), NRHP-ID 91000744